New Life ist:

 eine Musikzeitschrift, siehe New Life Soundmagazine
 ein Lied von Depeche Mode, siehe New Life (Lied)
 das Debüt-Album des Sängers Mehrzad Marashi, siehe New Life (Album)